

Села:
 Горяни — Вінницька область, Барський район
 Горяни — Львівська область, Львівський район
Місцевість:
 Горяни — місцевість міста Ужгорода

Горяни — село, Габровська область

Горяни () — село, Смоленська область, Велізький район

Горяни — громада і населений пункт, Осієцько-Баранська жупанія